Валерий Омельченко:
 Омельченко, Валерий Викторович (род. 1961) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва.
 Омельченко, Валерий Павлович (род. 1980) — украинский политик.